Chikan peut désigner :

 Chikan, terme fréquemment utilisé au Japon pour désigner les auteurs d'attouchements sur les femmes et les jeunes filles dans les transports en commun 
 District de Chikan (赤坎), subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine
 Super Chikan, musicien américain de blues